Selevko ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Selevko (* 2001), estnischer Eiskunstläufer
 Mihhail Selevko (* 2002), estnischer Eiskunstläufer